Рино има више значења:
 Рино
 Округ Рино (Канзас)
 Рино (Охајо)
 Рино (Невада)
 Рино (округ Ламар, Тексас)
 Рино (округ Паркер, Тексас)